Сергей Сергеевич Бакинский (имя при рождении — Людвиг Маркович Бернгейм) (1886, , Российская империя — 1939, , СССР) — партийный и советский деятель, первый Народный секретарь по межнациональным делам УССР.

Биография 
Родился в Риге, в семье коммерсанта средней руки. 
В 1904 году, закончив третью Казанскую гимназию, поступил в Казанский университет, откуда, в связи со студенческим забастовкой, был исключен по распоряжению министерства внутренних дел в 1907 году. 
В 1904 вступил в РСДРП, партийные клички — «Купец», «Аркадий», «Сергей». В 1906—1907 член, затем секретарь Казанского партийного губернского комитета. 
В июле 1907 осужден на 2 года с правом уехать на тот же срок за границу. Выехал за рубеж Российской империи и работал в редакции газеты «Пролетарий». 
В 1908 нелегально вернулся в Россию и работал в Петербурге, Баку, Казань . 
В начале 1910 года легализовался в Казани, но скоро из-за полицейского преследования вынужден был снова уехать. В дальнейшем (за исключением непродолжительного пребывания в Баку весной 1911 г.) жил в Петербурге; в 1912—1914 г.г. был студентом Петербургского университета. 
С первых дней издания газеты «Правды» стал работать в её редакции (1912—1914) в Петербурге. В этот период был три раза арестован; после последнего ареста при разгроме «Трудовой Правды» 8 июля 1914 г., был выслан в Казань. 
В Казани в 1915 г. окончил университет по юридическому факультету. В том же году уехал в Москву, поступил в инженерно-строительной дружины Земгор в и был в 1915—1916 г.г. на западном и кавказском фронтах Первой мировой войны. 
В конце 1916 г. направлен в Харбин; после Февральской революции принял участие в создании газеты Харбинского совета рабочих и солдатских депутатов «Голос Труда» и в руководстве большевистской газеты, выходившей на станции Маньчжурия под названиями «Маньчжурия», позже — «Рабочий Знамя». 
В июле 1917 г. выехал из Харбина; по возвращении в Петербург направлен РСДРП(б) в агитационный объезд в Нижний Новгород, Казань и другие города. 
В сентябре 1917 г. поселился в Киеве, где принял участие в подготовке Октябрьского переворота. 28 октября был арестован юнкерами и казаками, вместе с членами избранного накануне Ревкома.

В ноябре 1917 г., во время разговора Сталина по прямому проводу с Н. В. Поршем, высказался о том, что Москва не должна доверять Центральной раде, так как последняя не хочет передавать власть на местах советам рабочих и крестьянских депутатов, отрицал легитимность органов, избранных в Украине (в том числе Центральной рады).

Народный секретарь в правительстве Украинской Советской Республики 

В декабре 1917 г. на первом Всеукраинском съезде Советов в Харькове, где провозглашена Украинская Советская Республика, избран в ВУЦИК и вошёл в состав правительства (Народный секретариат) народным секретарем по национальным делам, затем исполнял обязанности народного секретаря путей сообщения, а в марте 1918 г. назначен начальником военных сообщений украинского фронта.

Гражданская война 
После занятия Украины немцами назначен начальником связи восточного фронта и работал в распоряжении главкомa Вацетисa и членом верховной комиссии телеграфной связи («Веркомтель») в начале 1919 г., когда назначен в Реввоенсовета каспийско-кавказского фронта по Главпостачпродарму. 
С мая 1919 г. по июнь 1920 г. управлял транспортным управлением Наркомпрода на правах члена коллегии. Затем работал в оргбюро по созыву съезда народов Востока в Баку, был председателем Дорпрофсожа Азербайджанской железной дороги, с весны 1921 г. в 1924 г. работал на железнодорожном транспорте (Урал, Кавказ, Украина).

Торгпред СССР в Латвии 
В 1925 г. был торгпредом СССР в Латвии, с 1926 г. до лета 1927 г. — членом Главконцескома, затем старшим директором в управлении зарубежных операций Наркомторга СССР.
С лета 1929 г. работал директором в Госбанке, инспектором отделения Госбанка. 
Репрессирован в 1939 году.

Примечания

Ссылки 
 
 Больш. сов. энциклопедия, IV (Бакинский).
 В. Антонов-Овсеенко Записки о гражданской войне, I, 129, 178.
 Е. Бош Год борьбы, 45, 92, 157, 158, 167, 172, 173, 175, 192.
 Е. Леви, Товарищ Влас (В. М Лихачев), 25, 27.
 Д. Эрде (Д. И. Райхштейн) Революция на Украине: От керенщины до неметской оккупации Харьков: Пролетарий, 274 с. 1927. — 112, 146, 149, 187—189, 191.
 Н. Знаменский, Воен. орг-иия при Казанск. ком-те РСДРП(б), 60, 63.
 М. Я. Лацис Четыре месяца в Казани и под Казанью // Борьба за Казань. Сборник материалов о чехо-учредиловской интервенции в 1918 г. № 1. Казань: Комбинат издательства и печати, 1924. — С. 5-13.
 Н. Крестинский, "Из эпохи «Звезды» и «Правды», III, 23—24 (Старые правдисты).
 Ш. Левин, «Ист.-Рев. Сборник», I, 232, 236 (Ликвидация рабочих газет в 1914 г.).
 «25 сентября 1919 г. Взрыв в Леонтьевском переулке». М., 1925, 68, 201. —
 С. Лившиц, «Ученические с.-д. орг-ции до революции», 112 (Школа в годы царизма).
 "Из истории Октябрьской революции в Киеве, 15, 16, 100.
 И. Кулик, «Летоп. Револ.», I, 1922, 40, 42 (Октябрьские дни в Киеве).
 С. Лившиц, «Пролет. Револ.», 1923, III (15), 129 (Казанск.. с.-д. орг-ция в 1905 г.).
 С. Ш., «Летоп. Револ.», 1924, IV (9), 173—175, 177, 182 (Из ист. соввласти на Украине).
 Г. Лапчинський, «Летоп. Револ.», 1928, I (23), 165, 170, 174 (Перший період радянської влади на Україні).

Министры иностранных дел Украины
Репрессированные в СССР
Выпускники Казанской 3-й гимназии